Lunas pode se referir a:
 Lunas (Dordonha)
 Lunas (Hérault)

Desambiguações de topônimos